Le mot sofa peut désigner :
 un canapé ;
 sofa ː soldat esclave du manding ;
 en Asie centrale, un meuble d'extérieur en forme de plateau porté par quatre pieds et recouvert d'un tapis, utilisé pour les repas d'été et parfois pour y dormir ;
 une abréviation pour le terme anglophone Status of Forces Agreement, un accord sur le statut des forces étrangères dans l'État ou ils stationnent ;
 en particulier, EU SOFA : the European Union Status of Forces Agreement (un accord signé par l'Union européenne) ;

Médecine 
 en médecine, le score SOFA.

Nom de famille 
 Ahmed Sofa (1943-2001), écrivain, poète et penseur bangladais
 Alice Sofa, chanteuse originaire de Côte d'Ivoire

Homonymie